Haraszti Zsolt (1946–2004) filmoperatőr, filmrendező, festő
Haraszti Zsolt (1991) labdarúgó